DGI, akronymet henviser til forskellige artikler:

 DGI (tidligere 'Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger') – hovedorganisation for ca. 5.000 lokale idrætsforeninger.
 DGI-byen – en by i byen, beliggende ved Københavns Hovedbanegård.
 DGI-huset – beliggende i Århus, indeholder haller og aktivitetslokaler til forskellige formål.
 DGI Huset Herning – bygningskompleks med badeland, wellness, hotel samt boliger.
 Dirección General de Inteligencia – cubansk efterretningstjeneste.

Se også 
 DGI's Verdenshold